Poccistraße (München), een straat in München
Poccistraße (metrostation), een station van de metro van München